Ex fan des sixties peut faire référence à :
 Ex fan des sixties, une chanson écrite par Serge Gainsbourg et interprétée par Jane Birkin ;
 Ex fan des sixties, un album de Jane Birkin.